Сан Хуан, Гранерос има више значења:

 Сан Хуан, Гранерос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуан, Гранерос (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику